«Вестса́йдская исто́рия» () — название нескольких произведений:

 «Вестсайдская история» — американский мюзикл 1957 года.